

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Malikówka – część miasta Sułkowice
 Malikówka – część wsi Łabowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Malikówka – część wsi Grzechynia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański

Zobacz też 
 Malik, Maliki, Malikowa